Le ghomari ou ghmari est un dialecte berbère parlé parmi les Ghomaras, un groupe ethnique du Rif, au Maroc. Il est à rapprocher aux parlers de l'Atlas.

Le ghomari est parlé au sein des tribus de Beni Bouzra et des Beni Mansour, tandis qu'ailleurs les Ghomaras sont arabophones.

Le ghomari est considéré par l'UNESCO comme étant une langue en danger, néanmoins les découvertes récentes à propos de sa vitalité pourraient changer ces données.

Exemple de texte

Références 
 

Langue de l'Atlas
Langue au Maroc
Inventaire de langues